Nemes Lajos – Nágel Lajos (1908–1997) álneve
Nemes Lajos (1931) forradalmár
Nemes Lajos (1950) helytörténész